Cupa UEFA este prima competiție continentală de futsal pentru echipele de club organizată de federația europeană.Se desfășurează din sezonul sportiv 2001-2002 când a luat locul competiției European Champions Tournament, ce a existat din 1985 până în 2001.

Finale

Titluri pe club

Titluri pe țǎri 

Competiții fotbalistice internaționale intercluburi
Futsal